Lupara est une commune d'Italie.
 Lupara est un patronyme italien; très rare, il est présent dans deux communes, en Campanie et en Lombardie.
 Lupara est une arme à feu.

 « Lupara bianca » : en Italie, on parle d'un cas de lupara bianca pour désigner un assassinat commis par la mafia mais sans découverte du cadavre (souvent dissous dans de l'acide, coulé dans le béton de grandes constructions, jeté en haute mer, etc.).

Notes et références